ARR steht als Abkürzung für:
 Absolute Risikoreduktion, Maß einer Therapiewirksamkeit, siehe Relative und absolute Risikoreduktion
 Adolf-Reichwein-Realschule (Witten)
 Agencja Rynku Rolnego, polnische Agentur für den Agrarmarkt
 Air Armenia, eine armenische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Alaska Railroad, US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Alles Real Records, deutsches Hip-Hop-Plattenlabel, siehe Curse
 Amoroso-Robinson-Relation, eine bestimmte Umformung der Grenzerlösfunktion in der Mikroökonomie 
 Andøya Rakettskytefelt, ein Raketenstartplatz auf der norwegischen Insel Andøya
 Annual Recurring Revenue, jährlich wiederkehrende Einkünfte, insbesondere aus Leistungsverträgen, etwa in der IT für SaaS

AR-R steht für:
 Provinz Río Negro, Argentinien (Ländercode nach ISO 3166-2)

arr. steht in der Musik für:
 arrangiert, siehe Arrangement

ARR